Земля Санникова:

 Земля Санникова — остров-призрак в Северном Ледовитом океане.
 «Земля Санникова» — роман В. А. Обручева.
 «Земля Санникова» — фильм 1973 года по мотивам одноимённого романа В. А. Обручева.

См. также 
 Яков Санников